Mandrake kan syfta på

 Mandrake (tecknad serie) – en tecknad serie
 Mandrake (film) – en film baserad på den tecknade serien
 Mandrake Linux – en tidigare GNU/Linux-distribution (numera Mandriva)
 Mandrake (album) – ett musikalbum av Edguy